Quo vadis, baby?, film italien réalisé par Gabriele Salvatores en 2005,
 , série télévisée italienne réalisée par  en 2008.

Homonymie de titre